Canardo peut désigner :
 Canardo, bande dessinée créée par Benoît Sokal ;
 Canardo (1984-), rappeur français ;
 Mariano Cañardo (1906-1987), coureur cycliste espagnol ;
 Le village inhabité de Cañardo (en aragonais Canyardo), en Aragon.